Yousuf Al-Thunayan (Riad, 18 de novembro de 1963) é um ex-futebolista profissional saudita, atacante.

Carreira 
jogou apenas no Al-Hilal, por 21 temporadas.

Seleção 
Yousuf Al-Thunayan fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 1998 e duas Copas da Ásia, sendo uma campeão em 1996.

Títulos 
 Arábia Saudita 
Copa Rei Fahd de 1992: - Vice
Copa da Ásia de 1992: - Vice

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al-Hilal Saudi Football Club
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 1996